Алекса́ндр Ива́нович Пономарёв:
 Пономарёв, Александр Иванович (1849—1911) — российский богослов и историк.
 Пономарёв, Александр Иванович (род. 1966) — сотрудник милиции, Герой Российской Федерации.